Röther steht für:
 Modepark Röther, deutscher mittelständischer Modefilialist

Personen:
 Friedrich Karl Röther (1919–2005), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans-Peter Röther (* 1941), deutscher Jurist und Politiker
 Sabine Röther-Kirschke (* 1957, geborene Röther), ehemalige deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Rother
 Rother